Ctenodon Swainson, 1839 – synonim rodzaju Acanthurus
 Ctenodon Klunzinger, 1871 – synonim rodzaju Ctenochaetus
 Ctenodon Nilsson, 1855 – synonim rodzaju Leptoclinus
 Ctenodon Bonaparte, 1831 – synonim rodzaju Acanthurus

Bibliografia